Die La Rochelle war ein Vollschiff, das 1855 bei Hamburg gebaut und 1886 mit Sturmschäden im Golfstrom aufgegeben wurde.

Schiffsmaße 
Im Hamburger Bielbrief vom 21. Mai 1855 sind für die La Rochelle folgende Maße angegeben:
 Länge über Kiel                      = 52,44 m
 Größte Breite                        =  9,22 m
 Höhe                                 =  6,35 m
 Tragfähigkeit                        =  350 Hamburger Kommerzlasten

Geschichte 
Die La Rochelle wurde auf der Reiherstiegwerft unter der Leitung von Joachim Eduard von Somm gebaut und lief dort 1855 mit der Baunummer 11 vom Stapel. Eigner war das Handelshaus Joh. Ces. Godeffroy & Sohn des Hamburger Kaufmanns Johan Cesar Godeffroy. Das Schiff wurde nach dem Ort La Rochelle benannt, aus dem die Familie Godeffroy stammt.

Das Schiff brachte Auswanderer von Hamburg nach Australien und Südafrika.

Von Herbst 1856 bis Januar 1857 segelte die La Rochelle von Hamburg nach Melbourne. Mit an Bord war der Geophysiker Georg Neumayer. Sein Interesse galt dem Aufbau eines geophysikalischen Observatoriums in Melbourne. Dazu hatte er sich der Unterstützung des bayerischen Königs Maximilian II. von Bayern, des Hamburger Senates und der Herren von Johan Cesar Godeffroy & Sohn versichert. Letztere ermöglichten ihm und seinem Gepäck die freie Passage.

Neumayer führte auf der Reise nach Melbourne ein ausführliches Logbuch, Kapitän Meyer auf der Rückreise nach Hamburg. Sie machten dazu genaue Aufzeichnungen nach Vorlagen von M. F. Maury.

Während dieser Reise glaubte Neumayer eine Gruppe von Inseln zwischen dem Kap der Guten Hoffnung und Australien entdeckt zu haben und benannte sie „König Max-Inseln“ nach seinem Förderer König Maximilian II. von Bayern. Tatsächlich waren die „McDonald-Inseln“ wenige Jahre zuvor entdeckt worden. Hierzu schrieb August Petermann 1858 in den Petermanns Geographische Mitteilungen einen ausführlichen Artikel.

Die Naturforscherin Amalie Dietrich reiste 1863 mit dem Schiff für einen Forschungsaufenthalt von Hamburg nach Brisbane.

1881 wurde die La Rochelle an Bauck in Helsingborg verkauft. Das Schiff wurde in Saturnus umbenannt. Auf einer Fahrt von Sapelo Island geriet das Schiff 1886 im Golfstrom in stürmisches Wetter. Die Saturnus schlug leck und verlor das Ruder. Der Kapitän beschloss am 13. März 1886 das Schiff aufzugeben, die Besatzung wurde gerettet.

Kapitäne 
 Johann Meyer
 J. Junge
 Jürgen Heinrich Witt
 Johansen

Fahrten 
Die La Rochelle fuhr hauptsächlich nach Australien, Südamerika und Südafrika.

Schiffe von Joh. Ces. Godeffroy & Sohn

Einzelnachweise 

Vollschiff
Frachtsegler
Reiherstiegwerft
Schiffsverlust 1886
Schifffahrt (Hamburg)